Bardtke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bardtke (1906–1975), deutscher lutherischer Theologe
 Paul Bardtke (1872–1935), deutscher Beamter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bartke